Гран-при 70-летия 2020 года () — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1»; проводился на трассе Силверстоун (Великобритания). Гонка была включена в календарь 2020 года в связи с отменой этапов из-за пандемии COVID-19.

Назван в честь 70-го юбилея проведения первого Гран-при в истории чемпионатов мира, прошедшего на этой же трассе 13 мая 1950 года. Прошёл в «закрытом режиме» (без зрителей) с 7 по 9 августа 2020 года. Это 56-й Гран-при Формулы-1, проведённый на данном автодроме. Также это второй из двух этапов, которые прошли на этой трассе подряд: Гран-при Великобритании 2020 года был проведён на предыдущей неделе.

Поул с временем 1:25,154 выиграл Валттери Боттас на Mercedes.

Победу одержал Макс Ферстаппен на Red Bull. Вторым стал Льюис Хэмилтон на Mercedes, он же установил лучший круг гонки. Третьим финишировал его напарник Валттери Боттас.

Подтверждённые участники 
Из-за положительного анализа Серхио Переса на COVID-19 его место в Racing Point, как и на предыдущем Гран-при, занял Нико Хюлькенберг.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: С2, С3 и С4, которые использовались в роли Hard, Medium и Soft соответственно.

Все гонщики получили заранее установленный одинаковый набор: 2 комплекта Hard, 3 комплекта Medium и 8 комплектов Soft.

Свободные заезды 
В первой сессии в Alfa Romeo вместо Антонио Джовинацци выступал резервный пилот команды Роберт Кубица. У Кевина Магнуссена и Себастьяна Феттеля были аннулированы результаты прохождения круга из-за выезда на пределы трассы в 9-м повороте. Лучшее время показал Валттери Боттас на Mercedes, второе — его напарник Льюис Хэмилтон, третьим стал Макс Ферстаппен на Red Bull.

Во второй сессии у Кевина Магнуссена и Карлоса Сайнса были вылеты с трассы. В заключительной части тренировки на машине Себастьяна Феттеля возникли неполадки с силовой установкой, из автомобиля вытекало масло. Феттель остановил машину за пределами трассы, для её эвакуации вводился режим виртуального автомобиля безопасности. В конце сессии машина Антонио Джовинацци остановилась в зоне безопасности, сессия после этого была завершена. Лучшее время показал Льюис Хэмилтон на Mercedes, второе — его напарник Валттери Боттас, третьим стал Даниэль Риккардо на Renault.

В третьей сессии большинство гонщиков выезжало на шинах Soft, стараясь сэнономить для гонки Medium и Hard, которые работали лучше. В начале сессии Даниил Квят заехал в боксы для корректировки рулевого управления, после чего вернулся на трассу. Джордж Расселл выезжал за пределы трассы, но машина не была повреждена. Лучшее время показал Льюис Хэмилтон на Mercedes, второе — его напарник Валттери Боттас, третьим стал Ландо Норрис на McLaren.

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +26…25 °С, трасса +44…39 °C

Описание 
В первой части части Расселл, Грожан и Магнуссен провели первую попытку на Medium, все другие гонщики — на Soft. Окон помешал Расселлу, инцидент рассматривается после квалификации. Время Квята было аннулированно из-за выезда за пределы трассы. Протокол возглавили Боттас, Хэмилтон и Албон. Оказались последними и не смогли пройти в следующий сегмент Квят, Магнуссен, Латифи, Джовинацци и Райкконен.

Во второй части Ферстаппен совершил первую попытку на Hard, все другие гонщики — на Medium. Расселл совершил только одну попытку в конце сессии, используя Soft. Во второй попытке гонщики Ferrari использовали Soft. Лучший результат показал Боттас, второй — Хюлькенберг, третий — Хэмилтон. Оказались последними и не смогли пройти в финальный сегмент Окон, Феттель, Сайнс, Грожан и Расселл.

В третьей части первую попытку Ферстаппен, Албон и Риккардо совершили на Medium, все другие гонщики — на Soft. Лучшее время по итогам первой попытки было у Хэмилтона (1:25,284). Вторую попытку на Medium совершили Хэмилтон, Боттас и Риккардо, все другие гонщики — на Soft. Выиграл квалификацию с временем 1:25,154 Боттас (это 13-й поул в его карьере), вторым стал Хэмилтон, третьим — Хюлькенберг.

Результаты 

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:32,809
|-
!colspan="8"|Источники:
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Комментарии

Гонка
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +24…26 °C, трасса +43 °C

Описание
На старте Ферстаппен обогнал Хюлькенберга и стал третьим. Феттель в борьбе заехал на бордюр, машина отклонилась от траектории, пришлось снижать скорость, после чего пилот оказался на последнем месте.

На 24-м круге Ферстаппен после своего первого пит-стопа выехал на трассу вторым, сразу за лидирующим Боттасом, однако на этом же круге смог совершить обгон и выйти в лидеры.

На 46-м круге Хэмилтон обогнал Леклера в борьбе за 3 место, на 50-м обошёл Боттаса и стал вторым.

Макс Ферстаппен на Red Bull одержал свою первую победу в сезоне, также она стала для него 9-й в карьере. Льюис Хэмилтон на Mercedes финишировал вторым и сравнялся с Михаэлем Шумахером по максимальному числу подиумов (155). Третьим финишировал его напарник Валттери Боттас.

Итоговая классификация 

|-
!colspan="13"|Быстрейший круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:28,451, поставлен на 43 круге
|-
!colspan="13"|Источники:
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Комментарии

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт трассы Сильверстоун

Гран-при 70-летия
Спорт в Великобритании в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Август 2020 года
2020 год в Великобритании